

Набі́р 
 Набі́р — дія за значенням «набирати».
 Набі́р — наймані, завербовані для чого-небудь люди (рекрутський набір).
 Набі́р — сукупність однорідних предметів, які разом становлять щось ціле.
 Набі́р — у системах обробки інформації — логічно зв'язана множина об'єктів з певним інформаційним змістом.
 Набі́р — діалектне слово, що означає «кладь», «вантаж», «вага».
 Набір (складання) — у друкарстві — технічний процес формування рядків та тексту оригіналу для подальшого верстання шпальт і друкарської форми.
 Набір символів — те ж саме, що й кодування символів.
 Набір судна — сукупність в'язей, що утворюють каркас корпусу судна.

На́бір 
 На́бір — розмовний прислівник, що означає «у борг», «без грошей».

Див. також 
 Програмування наборами відповідей
 Набір машинних команд

Джерела 
 
 Великий тлумачний словник сучасної української мови онлайн (містить понад 207 000 словникових статей) {{|}}